Ordigno dell'apocalisse (in inglese Doomsday device o Doomsday machine) – ipotetico tipo di arma
Doomsday Machine (film) – film del 1972 per la regia di Lee Sholem, Harry Hope e Herbert J. Leder 
Doomsday Machine (album) – album discografico del 2005 degli Arch Enemy
La macchina del giudizio universale (The Doomsday Machine), episodio della serie tv Star Trek (seconda stagione)